Vinton ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Vinton (Iowa), im Benton County
 Vinton (Kalifornien), im Plumas County
 Vinton (Kansas), im Cowley County
 Vinton (Louisiana), im Calcasieu Parish
 Vinton (Missouri), im Bates County
 Vinton (New Mexico), im Plumas County
 Vinton (Ohio), im Gallia County
 Vinton (Texas), im El Paso County
 Vinton (Virginia), im Roanoke County
 Vinton (West Virginia), im Nicholas County
 Vinton Township (Nebraska), im Valley County
 Vinton Township (Ohio), im Vinton County

Vinton ist der Familienname folgender Personen:
 Bobby Vinton (* 1935), US-amerikanischer Sänger
 Samuel Finley Vinton (1792–1862), US-amerikanischer Politiker
 Victoria Vinton (1912–1980), US-amerikanische Schauspielerin 
 Will Vinton (1947–2018), US-amerikanischer Filmproduzent, Regisseur und Trickfilmanimator